Пандора — тринадцатый студийный альбом рок-группы «Пилот», выпущенный 11 января 2018 года, в день рождения коллектива.

История 
Первая информация об альбоме появилась ещё в 2014 году, когда музыканты анонсировали работу над тремя релизами, в череде которых «Пандора» стала завершающим после «Изолятора» (2015) и «Кукушки» (2016). Краудфандинговая компания по записи пластинки стартовала на портале Planeta.ru 22 сентября 2017 года. При заявленной сумме в 1.000.000 рублей группе удалось собрать 1.250.240 рублей. Альбом вышел 11 января 2018 года. Презентации в Москве и Санкт-Петербурге прошли в феврале 2018 года.

Список композиций

Участники записи 
Пилот
 Илья Чёрт — вокал, автор, гитары
 Андрей Казаченко — гитара, клавишные
 Сергей Вырвич — бас-гитара
 Никита Белозёров — барабаны

Примечания

Ссылки 
 Пандора (альбом) — Пилот 
 Пандора на Planeta.ru
 Пандора  на Яндекс.Музыка
 Пандора  на Discogs.com

Альбомы группы «Пилот»
Альбомы Kapkan Records